Lemken steht für: 

 Lemken (Unternehmen), ein Unternehmen für Landtechnik
 Lemken (Volksstamm), einen russinischen Volksstamm

Personen:
 Karlheinz Lemken (* 1946), deutscher Schauspieler